Santoamarense – abitanti di Santo Amaro (Bahia)
Santoamarense – abitanti di Santo Amaro da Imperatriz